Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 229.
 Interstate 229 au Dakota du Sud
 Interstate 229 au Missouri

Voir aussi